Прекрасная мельничиха:

 Прекрасная мельничиха (Паизиелло) (Мельничиха, или Любовный спор) — опера 1788 года
 Прекрасная мельничиха (Шуберт)
 Прекрасная мельничиха (фильм, 1948) — фильм французского режиссёра Марселя Паньоля
 Прекрасная мельничиха (фильм, 1955) — кинокомедия итальянского режиссёра Марио Камерини